Toponímia:
 Vincent (Alabama), localitat estatunidenca
 Vincent (Califòrnia), localitat estatunidenca
 Vincent (Iowa), localitat estatunidenca
 Vincent (Jura), localitat francesa
 Miscel·lània:
 Vincent (curtmetratge), dirigit per Tim Burton el 1982
 Vincent (Rautavaara), òpera d'Einojuhani Rautavaara del 1990
 Kayne Vincent
 Vincent Motorcycles, o Vincent-HRD, fabricant de motocicletes britànic